Eject,  film français réalisé par Jean-Marc Vincent (2010)
  Eject (Transformers), personnage fictif de l'univers Transformers